Tesla kan syfta på:

 Nikola Tesla (1856–1943), serbisk-amerikansk uppfinnare och maskin- och elektroingenjör
 Teslaspole – transformator
 Teslaturbin – bladlös turbin
 Belgrad-Nikola Teslas flygplats – Belgrads internationella flygplats
 Nikola Tesla-museet – museum i Belgrad, Serbien
 Tesla (enhet) – måttenhet för magnetisk flödestäthet
 Tesla (företag) – amerikansk tillverkare av elektriska bilar och annan elektrisk utrustning
 Tesla Cybertruck – bilmodell
 Tesla Model 3 – bilmodell
 Tesla Model S – bilmodell
 Tesla Model X – bilmodell
 Tesla Model Y – bilmodell
 Tesla Roadster – bilmodell
 Tesla Supercharger – ett nätverk för snabbladdning
 Tesla (musikgrupp) – amerikansk hårdrocksgrupp
 Tesla (månkrater) –  krater på månens baksida
 2244 Tesla – asteroid i huvudbältet
 Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure – datorspel

Se även
 Tessla  – fiktivt djur i en berättelse om Nalle Puh

Geografi

Kanada
 Tesla Creek
 Tesla Lake
 Tesla Mountain